A 2014-es argentin rali (hivatalosan: 34° XION Rally Argentina) volt a 2014-es rali-világbajnokság ötödik versenye. Május 8. és 11. között került megrendezésre, 14 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 405,1 kilométert tett ki. A 38 indulóból 23 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

Külső hivatkozások 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Argentína
Autóversenyzés Argentínában